Une vie de chien (mener une vie de chien) est une expression qui signifie: Vivre durement.
Cette expression peut également désigner :

Bande dessinée 

 Une vie de chien !, album de bande dessinée de la série Boule et Bill sorti en  1973 ;
 Une vie de chien (Citizen Dog), série de bande dessinée américaine écrite par  Mark O'Hare sortie entre 1995 et 2001.

Cinéma 

 Une vie de chien (A Dog's Life), film américain réalisé par Charlie Chaplin sorti en 1918 ;
 Une vie de chien, film français réalisé par Maurice Cammage sorti en 1941;
 Une vie de chien (Dog Trouble),  métrage d'animation de la série américaine Tom et Jerry réalisé par William Hanna et Joseph Barbera sorti en 1942 ;
 Une vie de chien, court métrage français réalisé par Cyril Ethan Robert sorti en 2011 ;
 Une vie de chien, court métrage français réalisé par Marion Denivan sorti en 2014.

Télévision 

 Une vie de chien (Bart's Dog Gets An F),  de la deuxième saison des Simpsom  diffusé en 1991 ;
 Une vie de chien (Dewey's dog),  de la saison 3 de Malcolm diffusé en 2002 ;
 Une vie de chien (Il destino ha 4 zampe), téléfilm italien de Tiziana Aristarco diffusé en 2002 ;